O termo EPL pode significar:
 Exército Popular de Libertação
 Empresa de Planejamento e Logística
 Escola Profissional de Leiria
 English Premier League